Der IIHF Continental Cup 2000/01 war die vierte Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ausgetragenen Wettbewerbs. Am vom 22. September 2000 bis 14. Januar 2001 ausgetragenen Turnier nahmen 46 Mannschaften teil. Die Finalrunde wurde vom 12. bis 14. Januar 2001 in Zürich ausgetragen.

Ein Finalrundenteilnehmer war gesetzt, der Gastgeber ZSC Lions. Die weiteren drei Finalteilnehmer wurden in drei Qualifikationsrunden ermittelt.

Erste Runde 
Die Spiele der ersten Runde fanden vom 22. bis zum 24. September 2000 statt. In fünf Gruppen à vier Mannschaften spielten insgesamt 20 Mannschaften um den Einzug in die zweite Runde. Nur der Gruppenerste qualifizierte sich für die Spiele der Gruppen F bis L, in denen noch fünf Plätze offen waren.

Gruppe A 
Das Turnier der Gruppe A wurde im bulgarischen Sofia ausgetragen. Dabei setzte sich der HK Sokol Kiew mit drei Siegen gegen seine Mitbewerber durch und erreichte die zweite Qualifikationsrunde.

Gruppe B 

Die Partien der Gruppe B wurden in der serbischen Hauptstadt Belgrad ausgetragen. Dabei setzte sich der gastgebende HK Roter Stern Belgrad klar mit drei Siegen durch und erreichte die zweite Qualifikationsrunde.

Gruppe C 
Das Turnier der Gruppe C wurde im rumänischen Miercurea Ciuc ausgetragen. Turniersieger wurde Kaszink-Torpedo Ust-Kamenogorsk aus Kasachstan, das mit drei Siegen klar die zweite Runde erreichte.

Gruppe D 

Die Partien der Gruppe D wurden im ungarischen Székesfehérvár ausgetragen. Das Turnier wurde vom gastgebenden Alba Volán Székesfehérvár gewonnen, der sich mit drei Siegen durchsetzte und die zweite Runde erreichte.

Gruppe E  

Das Turnier der Gruppe F wurde im französischen Caen ausgetragen. Dabei setzten sich die Herning Blue Fox aus Dänemark klar mit drei Siegen durch und erreichte die zweite Runde des Continental Cups.

Zweite Runde 
Die Spiele der zweiten Runde fanden vom 20. bis 22. Oktober 2000 an sechs Spielorten statt. Die 24 Mannschaften, darunter die fünf Qualifikanten der ersten Runde, spielten in sechs Gruppen à vier Klubs. Die Qualifikanten wurden in die Gruppen F, G, H, J und L gesetzt. Die jeweiligen Gruppensieger erreichten die Vorschlussrunde des Wettbewerbs.

Gruppe F 
Das Turnier der Gruppe F wurde an zwei Spielorten – im Schweizer Lugano und im italienischen Mailand – ausgetragen. Bereits nach dem zweiten Spieltag stand der HC Lugano mit zwei Siegen als Turniersieger fest und erreichte die dritte Qualifikationsrunde.

Gruppe G 

Die Partien der Gruppe G wurden in der 5.000 Zuschauer fassenden Hala Tivoli in Ljubljana ausgetragen. Dabei setzte sich der HK Berkut Kiew klar mit drei Siegen durch und erreichte die dritte Qualifikationsrunde, während dem gastgebenden HDD Olimpija Ljubljana nur ein Sieg gelang.

Gruppe H 

In der Gruppe H  setzte sich der HKm Zvolen klar mit drei Siegen durch und erreichte die dritte Qualifikationsrunde.

Gruppe J 
Die Partien der Gruppe J wurden im polnischen Oświęcim ausgetragen. Spielstätte war die Hala Lodowa Oświęcim, die bis zu 3500 Zuschauern Platz bietet. Im Turnierverlauf setzte sich der gastgebende Dwory S.S.A. Unia Oświęcim mit drei klaren Siegen durch und erreichte die dritte Qualifikationsrunde.

Gruppe K 
Das Turnier der Gruppe K wurde im lettischen Liepāja ausgetragen. Dabei setzte sich der HK Keramin Minsk aus Belarus mit zwei Siegen und einem Unentschieden durch und erreichte die dritte Qualifikationsrunde.

Gruppe L 
Das Turnier der Gruppe L wurde im dänischen Frederikshavn ausgetragen. Spielstätte des Turniers war das Iscenter Nord, welches eine Kapazität von 2.490 Zuschauern aufweist. Das Turnier gewann der Vålerenga IF Oslo, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Das letzte Turnierspiel, ohnehin nur noch von statistischem Wert, wurde aufgrund von technischen Problemen an der Kühlanlage im zweiten Drittel nach 27:22 Minuten abgebrochen und es wurden keine Punkte aus dieser Begegnung verteilt.

Halbfinale 
Die Turniere des Halbfinales wurden vom 24. bis 26. November 2000 an vier Spielorten in drei Gruppen à vier Mannschaften ausgetragen. Als Spielorte dienten das Schweizer Kanton Tessin mit den Orten Ambrì und Biasca, das slowakische Bratislava sowie das norwegische Hamar. Neben den sechs Mannschaften, die sich als Gruppensieger der zweiten Runde qualifizierten, waren sechs weitere Mannschaften gesetzt. Die Gruppensieger der Vorschlussrunde erreichten das Finalturnier in Zürich.

Gruppe M 

Das Turnier der Gruppe M wurde im Schweizer Kanton Tessin ausgetragen. Die Spielorte waren Biasca mit der Pista di Ghiaccio und das Heimstadion des gastgebenden HC Ambrì-Piotta, die Pista la Valascia in Quinto. Der Turniersieger wurde der von Sean Simpson trainierte deutsche DEL-Teilnehmer München Barons, der sich mit zwei Siegen und einem Unentschieden durchsetzte. Im entscheidenden letzten Turnierspiel konnte Manuele Celio mit einem Unterzahltor in der vorletzten Minute zum 1:2 verkürzen. Daraufhin nahm Ambrì-Trainer Pierre Pagé 100 Sekunden vor Spielende den Torhüter vom Eis und ließ mit sechs Feldspielern spielen, um noch das Ausgleichstor zu erzielen und damit das Turnier zu gewinnen. Doch Münchens Andy Schneider sorgte mit einem Schuss ins leere Tor für den Turniersieg der Barons, während Ambrì nur den dritten Platz belegte.

Als bester Torhüter des Turniers wurde Gianluca Mona vom HC Ambrì-Piotta ausgezeichnet, Chris Luongo von den München Barons als bester Verteidiger und Chris Lindberg vom HC Lugano als bester Stürmer.

Gruppe N 

Die Partien der Gruppe N wurden in der slowakischen Hauptstadt Bratislava ausgetragen. Dabei trafen der gastgebende HC Slovan Bratislava, der slowakische Vizemeister HKm Zvolen, der tschechische HC Oceláři Třinec und der polnische Vertreter Dwory S.S.A. Unia Oświęcim aufeinander. Obwohl dem HKm Zvolen am ersten Spieltag ein Sieg gegen den HC Slovan Bratislava gelang, konnte sich letzterer mit zwei deutlichen Siegen am Ende den Gewinn des Turniers sichern. Die punktgleiche Mannschaft aus Třinec belegte aufgrund des schlechteren Torverhältnisses und der verlorenen direkten Begegnung am letzten Turniertag den zweiten Platz.

Gruppe O 
Das Turnier der Gruppe O wurde im norwegischen Hamar ausgetragen. Dabei setzten sich die London Knights aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Vålerenga IF Oslo durch und qualifizierten sich damit für die Finalrunde.

Finale 

Die Spiele des Finalturniers fanden zwischen dem 12. und 14. Januar 2001 in Zürich statt. Gastgebende Mannschaft waren die ZSC Lions, wobei alle Spiele im damals 11.000 Zuschauer fassenden Hallenstadion ausgetragen wurden.

Am Turnier nahmen neben dem Gastgeber die Gewinner der drei Halbfinalturniere teil:

Bereits am ersten Spieltag spiegelte sich die Ausgeglichenheit des vierköpfigen Teilnehmerfeldes wider. Lediglich die Gastgeber konnten durch einen knappen 1:0-Sieg über die London Knights das Eis als Sieger verlassen. Bratislava und München trennten sich 2:2-Unentschieden. Am zweiten Turniertag konnten die Zürcher dann bereits den Turniersieg durch ein deutliches 4:1 über die München Barons klarmachen. Zudem spielte ihnen der 5:2-Sieg Londons über Bratislava in die Karten. Daran änderte auch der abschließende Sieg der Knights über  die München Barons nichts mehr. Trotz der Niederlage am letzten Turniertag gegen den HC Slovan Bratislava wurden die gastgebenden ZSC Lions aufgrund des direkten Vergleiches gegenüber den London Knights zum ersten Mal in ihrer Geschichte Gewinner des IIHF Continental Cups. Damit gewann zum dritten Mal in Folge eine Schweizer Mannschaft den Pokal. Zudem war es der dritte Titel in Folge für ZSC-Trainer Larry Huras, der zuvor zwei Mal mit dem HC Ambrì-Piotta gewonnen hatte. 

Der Topscorer des Turniers wurde Terry Marchant von den London Knights mit drei Toren und drei Assists. Zudem stach die Torhüter-Leistung des Zürchers Ari Sulander heraus, der eine Fangquote von 98,31 Prozent erreichte.

Auszeichnungen

Siegermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Erste Runde bei hockeyfans.ch
 Zweite Runde bei hockeyfans.ch
 Dritte Runde bei hockeyfans.ch
 Finalturnier in Zürich bei hockeyfans.ch

200001
Eishockeysaison 2000/01